

Cinema 
 All Aboard – film del 1915 diretto da Al Christie
 All Aboard – film del 1915 prodotto dalla Thanhouser
 All Aboard – film del 1917 diretto da Alfred J. Goulding
 All Aboard – film del 1921 diretto da Henry 'Hy' Mayer

Musica
 All Aboard – album del 1997 di John Denver

Teatro
 All Aboard – di Mark Swan (Broadway, 5 giugno 1913)